Эта статья содержит список всех эпизодов мультипликационных сериалов «Отчаянные герои» («Total Drama») канадского производства, состоящей на данный момент из 6 сезонов: «Остров отчаянных героев», «Шоу отчаянных героев», «Отчаянные герои: Мировое турне», «Отчаянные герои: Месть острова», «Отчаянные герои: Все звезды», «Отчаянные герои: Остров пакиту» и cпин-офф «Отчаянные герои: Сумасбродная гонка». Каждый сезон, в общем счёте, имеют по 26 эпизодов (а также несколько специальных выпусков), за исключением четвёртого, пятого и шестого сезонов, состоящих лишь из 13 эпизодов, что делает их мини-сезонами. Порядок расположения наименований серий в этом списке основывается на оригинальной канадской нумерации.

Сезоны

Эпизоды 
Условные обозначения:
 В колонке «№»:
 Первое число относится к порядку во всей серии мультсериалов.
 Второе число относится к порядку эпизода в сезоне, то есть 306 будет шестым эпизодом третьего сезона.
 Производственный код — это обозначение съёмочной группы. Первая цифра указывает на сезон, для которого эпизод был сделан. Первый сезон — 1xx, 2xx — второй, третий — 3xx и 4xx — четвёртый. Следующие цифры обозначают, каким по счёту эпизод был сделан в течение производства.

1 сезон (2007—2008)

2 сезон (2009—2010)

3 сезон (2010—2011)

4 сезон (2012)

5А сезон (2013)

5Б сезон (2014)

Хронология 
Это краткое отображение всех дат показа за месяц всего мультсериала Total Drama на протяжении многих лет.

Примечания

Ссылки 
  Первый российский фан-сайт «Total Drama Series»
 Крупнейший российский фан-форум «Total Drama Series»
 Размещенный на сайте компании Cake Entertainment интернет-флипбук по TDI
 Размещенный на сайте компании Cake Entertainment интернет-флипбук по TDA
 Размещенный на сайте компании Cake Entertainment интернет-флипбук по TDWT
 Размещенная на сайте компании Cake Entertainment статья о TDRI

Total Drama Series
Total Drama